Duboka (Čaglin), plaats in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
 Duboka (Slivno), plaats in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva